Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу Навратілова не брала участі.

Кузнецова грала в парі з Оленою Лиховцевою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Жанетта Гусарова і Кончіта Мартінес з рахунком 6–0, 1–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Dubai Tennis Championships 2004
Парний розряд